Курманаево — название населённых пунктов:

Россия 
 Курманаево — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Курманаево — село в Аургазинском районе Республики Башкортостан.
 Курманаево — деревня в Мишкинском районе Республики Башкортостан.
 Курманаево — деревня в Медведевском районе Республики Марий Эл.
 Курманаево — село в Нурлатском районе Республики Татарстан.